Stati Uniti d'America
 Louisville – città della Contea di Barbour, Alabama
 Louisville – città della Contea di Boulder, Colorado
 Louisville – capoluogo della Contea di Jefferson, Georgia
 Louisville – capoluogo della Contea di Clay, Illinois
 Louisville – città della Contea di Pottawatomie, Kansas
 Louisville – capoluogo della Contea di Jefferson, Kentucky
 Louisville – capoluogo della Contea di Winston, Mississippi
 Louisville – città della Contea di Cass, Nebraska
 Louisville – città della Contea di St. Lawrence, New York
 Louisville – città della Contea di Stark, Ohio
 Louisville – città della Contea di Blount, Tennessee